Colla, Collas, Colasse et Collasse sont des formes abrégées de  qui signifie en grec « peuple victorieux ».

Ce nom possède d'autres variantes :
 Colaes (version flamandisée) ;
 Cola, Colas, Colase ;
 Collache ;
 , De Colage ;
 Colassin, Collassin.

Patronyme

Colla 

 Marcel Colla, ancien ministre belge ;
 Rolando Colla, réalisateur italo-suisse ;
 Ángel Darío Colla, coureur cycliste argentin ; 
 Louis-Michel Colla, acteur français de cinéma et de télévision ;
 Luigi Aloysius Colla, homme politique et botaniste italien.

Collas 

 Achille Collas (1795-1859), inventeur et graveur français ;
 Berni Collas, homme politique belge ;
 Jean-Paul-Louis Collas, missionnaire et écrivain français ;
 Jean-Robert Collas (1949-), homme politique belge ;
 Silvia Collas (1974-), joueuse d'échec franco-bulgare ;
 Louis Antoine Collas (1775-1829) Peintre miniaturiste français
 Jean de Collas, architecte français
 Periclés Collas, homme de lettres grec
 Philippe Collas, écrivain et scénariste français.

Colasse 

 André Colasse, un ancien joueur et entraîneur belge de football ;
 Bernard Colasse, un universitaire français.

Collasse 

 Pascal Collasse (ou Colasse), musicien et compositeur français, gendre de Lulli.

Toponyme 

 Colla, commune de la wilaya de Bordj-Bou-Arreridj en Algérie.
 Poggio Colla, site archéologique étrusque situé près de Vicchio en Italie.

Autres 
 Colla, genre de lépidoptère
 Colla de castells ou colla castellera, dans la culture traditionnelle des pays catalans
 Collas ou Kollas, peuple amérindien d'Argentine et du Chili